Jugoslavien deltog i de olympiska sommarspelen 1984 med en trupp bestående av 140 deltagare, och totalt tog landet 18 medaljer.

Basket

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Damer
Gruppspel

Boxning

Flugvikt
 Redzep Redzepovski →  Silver
 Första omgången — Besegrade Sanguo Teraporn (THA), 3:2
 Andra omgången — Besegrade Pat Clinton (GBR), KO-2
 Kvartsfinal — Besegrade Jeff Fenech (AUS), 4:1
 Semifinal — Besegrade Ibrahim Bilali (KEN), 5:0
 Final — Förlorade mot Steve McCrory (USA), 4:1

Bantamvikt
 Ljubiša Simić
 Första omgången — Förlorade mot Pedro Nolasco (DOM), 1:4

Lättvikt
 Slobodan Pavlović

Lätt weltervikt
 Mirko Puzović

Mellanvikt
 Damir Škaro

Lätt tungvikt
 Anton Josipović

Supertungvikt
 Aziz Salihu →  Brons
 Första omgången – Bye
 Kvartsfinal – Besegrade Peter Hussing (FRG), 3:2 
 Semifinal – Förlorade mot Tyrell Biggs (USA), 0:5

Brottning

Grekisk-romersk
Lättvikt, grekisk-romersk stil
 Vlado Lisjak

Weltervikt, grekisk-romersk stil
 Karlo Kasap

Mellanvikt, grekisk-romersk stil
 Momir Petković

Lätt tungvikt, grekisk-romersk stil
 Karolj Kopas

Tungvikt, grekisk-romersk stil
 Jožef Tertei

Supertungvikt, grekisk-romersk stil
 Refik Memišević

Fristil
Flugvikt, fristil
 Šaban Trstena

Bantamvikt, fristil
 Zoran Šorov

Weltervikt, fristil
 Šaban Sejdi

Cykling

Herrarnas linjelopp
 Bojan Ropret — +1:19 (→ 7:e plats)
 Primož Čerin — +15:30 (→ 35:e plats)
 Jure Pavlič — +18:04 (→ 42:e plats)
 Marko Cuderman — +22:20 (→ 46:e plats)

Herrarnas lagtempolopp
 Bruno Bulić
 Primož Čerin
 Janez Lampič
 Bojan Ropret

Fotboll

Gruppspel

Slutspel

Friidrott

Herrarnas höjdhopp
 Hrvoje Fižuleto
 Kval — 2,18 m (→ gick inte vidare)

 Novica Čanović
 Kval — 2,15 m (→ gick inte vidare)

Herrarnas längdhopp
 Nenad Stekić
 Kval — 7,60 m (→ gick inte vidare, 14:e plats)

Herrarnas spjutkastning
 Sejad Krdžalić
 Kval — 76,52 m (→ gick inte vidare, 16:e plats)

Damernas höjdhopp
 Lidija Lapajne
 Kval — 1,87 m (→ gick inte vidare, 16:e plats)

Damernas längdhopp
 Snežana Dančetović
 Kval — 6,22 m 
 Final — 5,88 m (→ 12:e plats)

Gymnastik

Rytmisk
Damernas individuella mångkamp, rytmisk
 Milena Reljin
 Danijela Simić

Handboll

Herrar
Gruppspel

Slutspel
Final
Jugoslavien 18-17 Västtyskland

Damer

Judo

Herrarnas halv lättvikt
 Franc Očko

Herrarnas lättvikt
 Vojo Vujević

Herrarnas halv mellanvikt
 Filip Leščak

Herrarnas mellanvikt
 Stanko Lopatić

Herrarnas tungvikt
 Radomir Kovačević

Kanotsport

Herrarnas K-1 500 m
 Milan Janić

Herrarnas K-1 1000 m
 Milan Janić

Herrarnas C-2 500 m
 Matija Ljubek, Mirko Nišović

Herrarnas C-2 1000 m
 Matija Ljubek, Mirko Nišović

Ridsport

Individuell dressyr
 Alojz Lah
 Dušan Mavec
 Stojan Moderc

Lagtävling i dressyr
 Alojz Lah
 Dušan Mavec
 Stojan Moderc

Rodd

Herrarnas dubbelsculler
 Zoran Pančić, Milorad Stanulov

Herrarnas tvåa med styrman
 Zlatko Celent, Mirko Ivančić, Dario Vidošević

Segling

Herrar

Referenser

1984 i Jugoslavien
Nationer i olympiska sommarspelen 1984
1984